Jasenica steht für:
Orte
 eine Gemeinde in der Slowakei, siehe Jasenica (Slowakei)
 einen Ort in Serbien in der Gemeinde Negotin im Kreis Bor, siehe Jasenica (Negotin)
 einen Ort in Serbien in der Gemeinde Valjevo im Kreis Kolubara, siehe Jasenica (Valjevo)
 einen Ort in Serbien in der Gemeinde Žitorađa im Kreis Toplica, siehe Jasenica (Žitorađa)
 einen Ort in Bosnien und Herzegowina nahe Mostar, siehe Jasenica (Mostar)
 einen Ort in Bosnien und Herzegowina nahe Bonsaka Krupa, siehe Jasenica (Bosanska Krupa)
 einen Ort in Bosnien und Herzegowina nahe Gradačac, siehe Jasenica (Gradačac)
 einen Ort in Bosnien und Herzegowina nahe Srebrenik, siehe Jasenica (Srebrenik)

Flüsse
 einen rechten Nebenfluss der Morava in Serbien, siehe Jasenica (Morava)
 einen rechten Nebenfluss der Donau in Serbien, auch Jasenička reka genannt